Rocktjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Rocktjärnen, Dalarna, sjö i Rättviks kommun, 
Rocktjärnen, Ångermanland, sjö i Sollefteå kommun, 
Rocktjärnen, Lappland, sjö i Lycksele kommun,  (8,62 ha)

Se även
Rocksjön

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn